Bechstein est une firme allemande, fondée à Berlin en 1853, fabriquant des pianos ; 
Edwin Bechstein (1859-1934), industriel et proche d'Adolf Hitler ;
Helene Bechstein (1876-1951), femme d'affaires nazie proche d'Adolf Hitler ;
Johann Matthäus Bechstein (1757-1822) est un naturaliste allemand ;
Ludwig Bechstein (1801-1860), fils adoptif du précédent, est un écrivain et collecteur de contes allemand ;
 Ludwig Bechstein (peintre),(1843-1914, fils du précédent, peintre et illustrateur.